Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1991 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 9 ноября 1991 года по 19 января 1992 года. В розыгрыше участвовали 7 клубов от 7 стран. Трофей впервые завоевал сальвадорский клуб «Атлетико Марте».

Зональный этап

Северная зона

Центральная зона

Финал

Чемпион

Ссылки 

 RSSSF

КОНКАКАФ